

Geografia
 Mwanza – città della Tanzania nordoccidentale, capoluogo dell'omonima regione
 Distretto di Mwanza – distretto del Malawi
 Regione di Mwanza – regione della Tanzania

Persone
 Billy Mwanza – calciatore zambiano
 Boston Mwanza – ex calciatore zambiano
 David Mwanza – ex giocatore di calcio a 5 zimbabwese
 Jackson Mwanza – calciatore zambiano
 Mannaseh Mwanza – ex calciatore zambiano
 Richard Mwanza – calciatore zambiano